Los anomodontos (Anomodontia) son uno de los tres principales linajes de terápsidos o «reptiles mamiferoides». La mayoría eran herbívoros y carecían de dientes. Alcanzaron gran diversidad durante el Pérmico medio (Guadalupiense) y se diferenciaron varios grupos, como Venyukovioidea, Dromasauria, Dicynodontia, Anomocephalus y Patranomodon.

Los anomodontos junto a los teriodontos pertenecen al claro Neotherapsida. De los grupos que conforman a los anomodontos solo los dicinodontos sobrevivieron hasta el Pérmico superior (Lopingiano), siendo los herbívoros más abundantes y con más éxito ecológico de su época. Ocuparon nichos ecológicos muy variados, desde grandes ramoneadores hasta pequeños excavadores. Solo dos familias de dicinodontos sobrevivieron a la gran extinción masiva del Pérmico-Triásico, una de las cuales, Lystrosauridae, pronto dio lugar a Kannemeyeridae, que fueron animales grandes, robustos y provistos de pico y se convirtieron en los herbívoros dominantes hasta el Triásico superior, cuando las condiciones ambientales cambiaron (tal vez por aumento de la aridez) y los condujeron a su declive y extinción.

Taxonomía 
 Orden Therapsida
 Suborden Aomodontia
 Anomocephalus
 Patranomodon
 Venjukoviamorpha 
 Familia Otsheridae
 Otsheria 
 Suminia Familia Venjukoviidae 
 Ulemica 
 Venjukovia Infraorden Dromasauria
 Familia Galeopidae 
 Galechirus Galeops Galepus Infraorden Dicynodontia
 Familia Endothiodontidae
 Familia Eodicynodontidae
 Superfamilia Kingorioidea
 Familia Kingoriidae
 Diictodontia
 Superfamilia Emydopoidea
 Familia Cistecephalidae
 Familia Emydopidae
 Superfamilia Robertoidea
 Familia Diictodontidae
 Familia Robertiidae
 Pristerodontia
 Familia Aulacocephalodontidae
 Familia Dicynodontidae
 Familia Lystrosauridae
 Familia Oudenodontidae
 Familia Pristerodontidae 
 Superfamilia Kannemeyeriiformes
 Familia Kannemeyeriidae
 Familia Shansiodontidae
 Familia Stahleckeriidae

 Filogenia 
Cladograma modificado de Liu et al. (2009):

Cladograma según Kammerer et al.'' (2013):

Véase también 
 Theriodontia
 Dinocephalia
 Biarmosuchia
 Evolución de los mamíferos

Referencias 

 
Sinápsidos del Pérmico
Sinápsidos del Triásico